Альвизе Мочениго (():
 Мочениго, Альвизе I (1507—1577) — 85-й венецианский дож.
 Мочениго, Альвизе II (1628—1709) — 110-й дож Венеции.
 Мочениго, Альвизе III (1662—1732) — 112-й дож Венеции.
 Мочениго, Альвизе IV (1701—1778) — 118-й дож Венеции.